Heikant est un toponyme néerlandais qui peut désigner :
 Heikant, hameau de la commune d'Alphen-Chaam, dans le Brabant-Septentrional
 Heikant, hameau de la commune de Baerle-Nassau, dans le Brabant-Septentrional
 Heikant, village de la commune de Hulst, en Zélande
 Heikant, hameau de la commune de Laarbeek, dans le Brabant-Septentrional
 Heikant, hameau de la commune de Mook en Middelaar, dans le Limbourg
 Heikant, hameau de la commune d'Oosterhout, dans le Brabant-Septentrional
 Heikant, hameau de la commune de Waalre, dans le Brabant-Septentrional
 Heikant, hameau de la commune de Rotselaer, dans le Brabant flamand

Voir aussi 
 Achterste Heikant, hameau de la commune de Reusel-De Mierden, dans le Brabant-Septentrional
 Voorste Heikant, hameau de la commune de Reusel-De Mierden, dans le Brabant-Septentrional